George Carter (1854-1922), rugbista a 15 neozelandese
 George Carter (1944-2020), cestista statunitense